Pitzbach ist ein Gewässername:

 Pitzbach oder Pitze, rechter Zufluss des Inns gegenüber Karres, Bezirk Imst, Tirol
 Pitzbach (Hühnerbach), rechter Zufluss von der Rotwandalm des Hühner(s)bachs (zur Seeache) entlang der Gemeindegrenze von Eben am Achensee zu Achenkirch, Bezirk Schwaz, Tirol und an der Grenze zu Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Pfitzbach
 Pitzgraben, linkes Bachtal zur Mariazeller Salza (zur Enns) nach Halltal, Stadtgemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Pützbach